Assedio di Filisburgo (1688) – parte della guerra della Grande Alleanza
 Assedio di Filisburgo (1734) – parte della guerra di successione polacca